Markus Krajewski ist der Name folgender Personen:

* Markus Krajewski (Rechtswissenschaftler) (* 1969), deutscher Rechtswissenschaftler
 Markus Krajewski (Medienwissenschaftler) (* 1972), deutscher Kultur- und Medienwissenschaftler